Omeltschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lukitsch Omeltschenko (1883–1932), russischer Pferdepfleger und Expeditionsteilnehmer
 Juri Omeltschenko (* 1971), ukrainischer Orientierungsläufer
 Lew Jewgenjewitsch Omeltschenko (1922–2015), ukrainischer Schachspieler
 Oleksandr Omeltschenko (1938–2021), ukrainischer Politiker, Bürgermeister von Kiew
 Wladyslaw Omeltschenko (* 1975), ukrainischer Dartspieler